Насо (; ):
 Насо — недельная глава Пятикнижия.
 Насо, Джозеф (род. 1934) — американский серийный убийца.